Ираклис:
  — мультиспортивный клуб из города Салоники, Греция. Его команды по некоторым видам спорта:
 «Ираклис» — баскетбол.
  — баскетбол (женская команда).
 «Ираклис» — волейбол.
 «Ираклис» — футбол.
  — водное поло.
  — регби.
  — греческий футбольный клуб из .

См. также 
 Хераклес